Il singolare del torneo di tennis SEB Tallink Open 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Aljaksandra Sasnovič che ha battuto in finale Nadežda Kičenok 7-63, 6-2.

Teste di serie

 Kateryna Kozlova (primo turno)
 Anna Karolína Schmiedlová (semifinali)
 Mervana Jugić-Salkić (secondo turno)
 Nadežda Kičenok (finale)

 Ljudmyla Kičenok (primo turno)
 Stephanie Vogt (quarti di finale)
 Assente
 Valentina Ivachnenko (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

SEB Tallink Open 2013